Shuanghu ist ein Kreis des Regierungsbezirks Nagqu im Nordosten des Autonomen Gebiets Tibet der Volksrepublik China. Chinesisch Shuanghu bzw. tibetisch Tshonyi bedeutet „zwei Seen“. Der Kreis hat 10.881 Einwohner (Stand: Zensus 2020). Im November 2012 wurde der ehemalige Sonderbezirk () Shuanghu in einen Kreis umgewandelt.

Geografie und Klima 
Shuanghu hat eine Fläche von 115.610 km² und liegt durchschnittlich auf 4800 m Höhe. Der höchste Berg ist der Zaqungngomar mit 6304 m. Es gibt hier zahlreiche Seen, darunter den Dogaicoring Qangco mit einer Fläche von 256 km² auf 4788 m Höhe und den Yaggain Co auf 4978 m Höhe.

Das Klima ist extrem stürmisch, kalt und trocken, die Luft ist nicht sehr sauerstoffhaltig und die Winter sind sehr lang. Seit 1999 gibt es im Nordwesten des Kreises eine Wetterstation. Die tiefste, dort registrierte Temperatur liegt bei −62,4 °C im Januar 2006. Im Juli 2000 wurde dort mit 2,3 °C eine neue Höchsttemperatur vermerkt. Normalerweise liegen die Temperaturen zwischen −45 und −5 °C. Es gibt durchschnittlich 2628 Stunden Sonnenschein und 150 mm Niederschläge pro Jahr.

Administrative Gliederung 
Auf Gemeindeebene setzt sich der Kreis aus einer Großgemeinde und sechs Gemeinden zusammen. Diese sind (amtl. Schreibweise / Chinesisch):
 Großgemeinde Cozhêlhoma 措折罗玛镇
 Gemeinde Xibdê 协德乡
 Gemeinde Yagqu 雅曲乡
 Gemeinde Garco 嘎措乡
 Gemeinde Cozhêdangma 措折强玛乡
 Gemeinde Domar 多玛乡
 Gemeinde Parling 巴岭乡

Literatur 
 Xú Píng , Nàqǔ  (Nagqu), Beijing, Wǔzhōu chuánbō chūbǎnshè 五洲传播出版社 2000, ISBN 7-80113-400-1.
 Guójiā cèhuìjú dìmíng yánjiūsuǒ , Xīzàng dìmíng  / bod ljongs sa ming  (Tibetische Ortsnamen), Beijing, Zhōngguó Zàngxué chūbǎnshè  1995, ISBN 7-80057-284-6.

Einzelnachweise 

Kreis / Banner (China)
Ort in Tibet